Wiget ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Wiget (* 1971), Schweizer Cellist und Komponist
 Franz Wiget (* 1961), Schweizer Koch
 Michael Wiget (* 1998), Schweizer Schwinger
 Wilhelm Wiget (1885–1934), Schweizer Philologe